Обала Слоноваче се први пут појавила на Олимпијским играма 1964. године и од тада није пропустила ниједне наредне Летње олимпијске игре изузимајући игре одржане 1980. када се придружила бојкоту игара који су предводиле Сједињене Америчке Државе.

На Зимске олимпијске игре Обала Слоноваче никада није слала своје представнике. Представници Обале Слоноваче закључно са Олимпијским играма одржаним 2008. године у Пекингу су освојили 1 олимпијску медаљу. Сребрна медаља је освојена у атлетици на играма одржаним 1984. у Лос Анђелесу.

Национални олимпијски комитет Намибије (-{Comité National Olympique de Côte d'Ivoire}-) је основан 1962. а признат од стране МОКа исте године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Спољашње везе 
 
 

Обала Слоноваче на олимпијским играма